UFK steht für:

 Unabhängiger Freundeskreis, eine rechtsextreme Gruppierung nahestehend der Zeitschrift Unabhängige Nachrichten
 Ungebundene Finanzkredite, eine Auslandsgeschäftsabsicherung der BRD, siehe Euler Hermes
 Universitätsfrauenklinik, Abteilung eines Universitätsklinikum

UFK